Польна: фамилия и топоним.

Известные носители 
 Польна, Ева Леонидовна (род. 1975) — российская певица.

Топоним 
 Польна — город в районе Йиглава края Высочина, Чехия.
 Польна — деревня в гмине Грыбув Новосонченского повята Малопольского воеводства, Польша.

См. также